Petz : Ma famille pandas (Petz: My Baby Panda) est un jeu vidéo de gestion développé par Ubisoft Nagoya et édité par Ubisoft, sorti en 2009 sur Nintendo DS.

Système de jeu

Notes et références 

Jeu vidéo sorti en 2009
Jeu vidéo de simulation de vie animale
Jeu Nintendo DS
Jeu vidéo développé au Japon
Jeu Ubisoft
Petz